El sulfato de hierro es un compuesto químico inorgánico perteneciente al grupo de las oxisales. Es cualquier sustancia iónica formada a partir de hierro metálico y ácido sulfúrico. 

Dependiendo del estado de oxidación del hierro, puede tratarse de:

 sulfato de hierro (II), FeSO4, antes llamado sulfato ferroso;
 sulfato de hierro (III), Fe2(SO4)3, antes llamado sulfato férrico.

Véase también 
 sulfuro de hierro (II), FeS
 sulfuro de hierro (III), Fe2S3

Compuestos de hierro
Compuestos de azufre